Мейнелл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1885—1956) — английская писательница.
  (1735—1808) — британский охотник и политик.
 Мейнелл, Элис (1847—1922) — британская писательница, поэтесса, редактор, деятельница суфражизма.

См. также